Гали́на Влади́мировна Чибито́к (род. 2 октября 1977 года, Ленинград) — альпинист, мастер спорта. Двукратная чемпионка России в зимнем классе; двукратная чемпионка и призёр СНГ; чемпион и призёр Чемпионатов Санкт-Петербурга, обладательница премии Стальной ангел за лучшее женское восхождение: 2013 год Tengkangpoche (6500 м, Непал), с Мариной  Коптевой и Анастасией Петровой, 2017 год Kamailong (5870 м, КНР), в двойке с Мариной Коптевой. Золотой ледоруб России — 2011 год.

Биография 
Альпинизмом начала заниматься с 1786 года в Великом Новгороде.
Номинант 2008 года на Золотой ледоруб России за восхождение на Пик Маршала Жукова (5241 м) в составе команды из Санкт-Петербурга, где она была руководителем; тренеры: Смирнов В.В., Дубовиков А.А.

Лучшие восхождения 
 2006 г. — Фаны, в. Рудаки
 2007 г. — Фаны, в. Парандас, 5Б
 Фаны, в. Ботхона 6А категория трудности
 2008 г. — Каравшин, п. Одесса (4810), маршрут Крицука, 6Б (зимнее восхождение)
 Фаны, в. Замин-Карор, 6А
 Памир, в. Маршала Жукова, 6Б категория трудности
 Кавказ, в. Чегем, 6А категория трудности
 2009 г. — Норвегия, в. Къераг, 6Б категория трудности (зимнее первопрохождение).
 2011 г. — первопрохождение на Транго Тауэр, маршрут "Параллельный мир", 6Б категория трудности, в команде с Мариной Коптевой и Анной Ясинской, Золотой ледоруб 2011 г.
 2013 г. - Шорт-лист премии Золотой Ледоруб России 2013, премия Стальной ангел 2013: Марина Коптева, Анастасия Петрова - Tengkangpoche, Непал, "Война за любовь", 6А категория трудности
 2014 г. — Шорт-лист премии Золотой Ледоруб России 2014: Марина Коптева, Галина Чибиток — Золотой Страж, «Дочь самурая», первопроход
 2016 г. - Narango de Bulnes, Испания, 6А категории трудности, в команде с Мариной Коптевой и Анастасией Петровой
 2017 г. - в. Kamailong, первопроход, маршрут "По дороге к Амстердаму", 6А категория трудности, КНР, в двойке с Мариной Коптевой, премия Стальной ангел 2017.

Примечания

Ссылки 
 Правый номинант на «Золотой Ледоруб России»: Пик Маршала Жукова (5241 м), команда Санкт-Петербурга руководитель — Галина Чибиток -кмс, Злоказова Н. Е.-кмс, Иванов В. М.-мс, Обризан О. Г. −1 сп.р., Рубцов Э. Р. -кмс. Восхождение с 04.08 по 11.08 на Памире на вершину Жукова Маршала, правой части северо-восточной стены, 6Б категории сложности (2-е прохождение, маршрут Терешковца). Тренеры — Смирнов В. В., Дубовиков А. А.
 2008 год
 Амин-Бракк всё ближе
 «Мы же оптимистки!» — Марина Коптева, Галина Чибиток и Анастасия Петрова.
 Тенгкампоче. Первопрохождение. Северо-Восточная и Северная стена. Сентябрь 2013 г.
 Впервые за историю существования главной российской премии в области альпинизма обладателями «Золотого ледоруба России» стала женская команда: Россиянка Галина Чибиток, украинки Анна Ясинская и Марина Коптева были отмечены за первопрохождение северо-западной стены Большой башни Транго, культовой горы в Пакистане. Фоторепортаж.
 Амин Бракк: на Западной стене // Women's Alpine project; PAKISTAN 2010; Amin Brakk West Face
 Коптева-Чибиток-Петрова на Teng Kang Poche (Тенгкампоче) — есть вершина!

Альпинисты России
Мастера спорта России
Золотой ледоруб России